A Vela nos Jogos Pan-Americanos foi introduzido em 1951, em Buenos Aires. E só não esteve na edição de 1955

Medalhas

Ligações Externas 
 Sports123

 
Competições de vela
Modalidades nos Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos